Трка на 200 метара у женској конкуренцији на 8. Светском првенству у атлетици на отвореном 2001. одржано је 8., 9. и 10. августа на Комонвелт стадиону у Едмонтону, Канада.

Титулу освојену у Севиљи 1999. бранила је Ингер Милер из САД.

Земље учеснице 
Учествовало је 40 такмичарки из 32 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

  (4)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди на 200 метара за жене пре почетка светског првенства 3. августа 2001. године:

Најбољи резултати у 2001. години 
Десет најбржих атлетичарки 2001. године су пре почетка светког првенства (3. августа 2001.) заузимале следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2001.

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-8)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 8. августа 2001. године. У квалификацијама су учествовале 40 атлетичарки које су били подељени у 5 група. Пласман у полуфинале избориле су по 4 првопласиране из сваке групе (КВ) и 4 са најбољим резултатом (кв).,

Полуфинале 
Такмичење је одржано 9. августа 2001. године. Такмичарке су биле подељене у 3 групе. Пласман у финале обезбедиле су по 2 првопласиране спринтерке из сваке групе (КВ) и 2 на основу резултата (кв).,

Финале 
Такмичење је одржано 10. августа 2001. године у 21:30 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке на сајту WA.
 Комплетни резултати на СП 2001. на сајту WA
 Комплетни резултати трке на 200 м на сајту /todor66.com

Светско првенство у атлетици на отвореном 2001.
Трка на 400 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном